Бобро́вский (, , , ) — русская фамилия, и топоним:

Фамилия 
 
 Бобровский, Алексей Юрьевич (род. 1974) — российский учёный-химик, преподаватель.
 Бобровский, Альберт Иванович (1931—2020) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Бобровский, Анатолий Алексеевич (1929—2007) — режиссёр и сценарист, актёр.
 Бобровский, Борис Павлович (1868—1919) — генерал-майор РИА и генерал-поручик УНР.
 Бобровский, Виктор Петрович (1906—1979) — советский музыковед.
 Бобровский, Григорий Михайлович (1873—1942) — живописец, один из основателей Союза русских художников.
 Бобровский, Иоганнес (1917—1965) — немецкий писатель и поэт.
 Бобровский, Константин Семёнович (1877—1942) — русский архитектор.
 Бобровский, Михаил Кириллович (1785—1848) — учёный-славист и богослов.
 Бобровский, Николай Евгеньевич (род. 1952) — деятель советских и российских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Бобровский, Онисим Иванович (1894—1958) — партийный деятель, председатель Смоленского губисполкома.
 Бобровский, Павел Осипович (1832—1905) — русский генерал от инфантерии, военный юрист и историк, этнограф, сенатор.
 Бобровский, Пётр Семёнович (1880—1947) — земский деятель, депутат.
 Бобровский, Роман Валентинович (1919—2005) — советский и российский ботаник.
 
 Бобровский, Стефан (1840—1863) — польский революционер, один из руководителей восстания 1863 года.
 Бобровский, Тадеуш (1829—1894) — польский юрист, общественный деятель, мемуарист.
 Бобровский, Тимур Анатольевич (род. 1964) — автор-исполнитель.
 Бобровский, Чеслав (1904—1996) — польский экономист и политик.
  (род. 1972) — польский актёр театра и кино.
 Бобровский, Ян Александрович (род. 1989) — российский футболист.

Топоним

Белоруссия 
 Бобровский — упразднённый посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Бобровский — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.
 Бобровский — посёлок в Мариинском районе Кемеровской области.
 Бобровский — посёлок в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Бобровский — посёлок в Сысертском городском округе Свердловской области.
 Бобровский — посёлок в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Бобровский — река в Приморском районе Архангельской области, приток Северной Двины.
 Бобровский — посёлок в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

См. также 
 Бобровский 1-й
 Бобровский 2-й
 Бобровский район 
 Бобровский сельсовет
 Бобровские (дворянский род)
 Бобровские (графский род)
 Бобровские